Blangy peut faire référence à :

Toponymes 

 Blangy, ancien nom d’une commune française de la Seine-Maritime qui a pris le nom de Blangy-sur-Bresle le .
 Blangy, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Blangy-Tronville
 Le site de Blangy, situé au cœur de la forêt communale d'Hirson, est le point de départ de l'Oise en France

Voir aussi 
 Blangy-le-Château, commune française du Calvados
 Blangy-sous-Poix, commune française de la Somme
 Blangy-sur-Bresle, commune française de la Seine-Maritime
 Blangy-sur-Ternoise, commune française du Pas-de-Calais
 Blangy-Tronville, commune française de la Somme
 Le Mesnil-sur-Blangy, commune française du Calvados
 Saint-Laurent-Blangy, commune française du Pas-de-Calais

Nom de famille 

 Auguste Blangy ( -1910), compositeur français ;
 Michel Blangy (Michel-Daniel Blangy) (né en 1939), haut fonctionnaire français.

Paronymes 
 Le duc de Blangis, personnage des Cent Vingt Journées de Sodome du marquis de Sade